Мартын Галсанович Абахаев (1 февраля 1906, улус Ямат, Иркутская губерния, Российская империя — 29 апреля 1982, СССР) — инженер-технолог и учёный, лауреат государственных премий.

Родился 1 февраля 1906 года в улусе Ямат (сейчас — Аларский район Бурятии).

Учился в Ямате, в улусе Зоны и в г. Черемхово, где в 1924 г. окончил школу 2-й ступени. Работал делопроизводителем Аларского хошунного (районного) отдела ЗАГС.

В 1925 году поступил на землемерно- технические курсы Народного комиссариата земледелия Бурят-Монгольской АССР, и некоторое время работал землемером в Верхнеудинске. Стране требовались в ту пору специалисты высокой квалификации по межеванию земель.
В сентябре 1926 года командирован на учёбу в Московский межевой институт. После его окончания (1930) направлен в Хабаровск инспектором по совхозам. В конце того же года переведён в Читинское окружное земельное управление прорабом землеустроительных работ. Некоторое время исполнял обязанности начальника триангуляционной партии.

В 1932 году поступил на химический факультет в Уральский государственный индустриальный институт (Свердловск). После его окончания (март 1937) работал в Саратове на заводе щелочных аккумуляторов: инженер-исследователь (1937), технолог отдела подготовки производства (1937—1938), научный руководитель исследовательской лаборатории (1939—1949), научный руководитель ОКБ — особого конструкторского бюро (1949—1960).

В 1950 году за разработку технологии, конструкции и организацию массового производства железоникелевых аккумуляторов присуждена Сталинская премия (в составе авторского коллектива).

В начале апреля 1960 года ОКБ Саратовского завода щелочных аккумуляторов реорганизуется в Государственный научно-исследовательский институт химических источников тока. Там работал главным инженером (1960—1963) и заместителем директора по научной работе (с 1963).

В 1967—1981 гг. профессор кафедры химической технологии Энгельсского филиала Саратовского политехнического института, несколько лет заведовал кафедрой.

В 1967 году по совокупности опубликованных работ присвоена учёная степень доктора технических наук (минуя кандидатскую степень).

В 1968 году стал лауреатом Государственной премии СССР - за создание серии источников тока (в составе коллектива).

В 1972 году присвоено учёное звание профессора.

Научные интересы:
 Технология электрохимических производств
 Химические источники тока
 Теоретическая электрохимия
 Оборудование электрохимических производств.

3 января 1975 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено звание заслуженного изобретателя Российской Федерации. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд».

Умер 29 апреля 1982 года.

Источники 
 Абахаев М.Г. // Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. –С.21-22.
 Вклад в освоение космоса: Профессор Мартын Абахаев // Шерхунаев Р. А. Земли Аларской сыновья.-Иркутск, 1997.-С.29-34.
 Шерхунаев Р. А. Мартын Абахаев (1906—1982) // Выдающиеся бурятские деятели / Сост. Ш. Б. Чимитдоржиев, Т. М. Михайлов.-Вып. 3.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999.- С.120-122.
 Шерхунаев Р. А. Энергия профессора Абахаева // Панорама округа.-1997.-1 февр., 13.
 Абахаев Мартын Галсанович [Текст] / Г.Д.Басаев // Учёные из Аларского и Нукутского районов УстьОрдынского автономного округа. – Улан-Удэ,2007. –С. 7-9.
 Сто лет со дня рождения, учёного, одного из создателей космической техники М.Г. Абахаева [Текст] // Календарь знаменательных и памятных дат по Аларскому району на 2006 год : библиогр.указ. / МУК МЦБ-М им. А.В. Вампилова; сост. Г.А.Гмырко. –Кутулик, 2005. –С.9-12.
 https://uolib.ru/person/abahaev-martyn-galsanovich/
 http://mus38.ru/news/2021-02-01-1540